

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Miśki – część wsi Półrzeczki w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Miśki – przysiółek wsi Kasina Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna

Inne 
 Miśki – wzniesienie w Beskidzie Wyspowym na terenie miejscowości Półrzeczki, w gminie Dobra, w powiecie limanowskim, w województwie małopolskim